La saison 1991-1992 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Fribourg-Gottéron en tant que champion de la saison régulière et le CP Berne vainqueur final du titre, à l'issue des play-off.

Ligue nationale A

Saison régulière 
Fribourg-Gottéron termine la saison régulière à la première place avec ses deux joueurs vedettes, Viatcheslav Bykov et Andreï Khomoutov, aux deux premières places du classement des meilleurs pointeurs. Alors que les Fribourgeois remportent 25 rencontres et ajoutent cinq matchs nuls pour seulement six défaites, le HC Coire termine à la dernière place du classement avec seulement six victoires et six matchs nuls. Le HC Olten est le deuxième plus mauvais club de la saison et, avec Coire, joue la poule de relégation, alors que les huit premières équipes sont qualifiées pour les play-off.

Séries éliminatoires

Poule de promotion/relégation LNA/LNB 
Ce tournoi se déroule entre les deux dernières équipes de LNA et les quatre premières de LNB, avec deux rencontres entre chaque équipe. À la fin, les deux premiers accèdent ou se maintiennent en LNA, les quatre derniers se maintiennent ou descendent en LNB.

Finalement, le HC Coire remporte la mise et se maintient en LNA. Le HC Ajoie, en terminant deuxième, accède de nouveau à la première division, tandis que le HC Olten, troisième, la quitte et descend en deuxième division.

Ligue nationale B

Saison régulière

Poule de maintien en LNB



Juniors Élites

Références 

1991
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1991
Sport en Suisse en 1992